Рувим (Реуве́н, ивр. רְאוּבֵן, Rəʾuven, Rəʾûḇēn) — имя.

Известные носители:

 Рувим — старший сын Иакова от его жены Лии (Быт. 29:32) и один из 12 родоначальников колен еврейского народа. 
 Рувим — архимандрит РПЦ, настоятель Николаевского (1693) и Воскресенского (1706) монастырей в Астрахани.
 Рувим — игумен Николаевской Добринской пустыни, архимандрит Тихвинского Успенского монастыря в 1717—1718 гг.
 Рувим (Болевич) (также  Рувим Пламенац; ум. 1685) — митрополит (владыка) Цетиньский.
 Рувим (Петулинский) (ум. 1784) — игумен Георгиевского Даневского монастыря, Черниговской епархии Русской православной церкви.

Примечания